Allsvenskan i handboll 1964/1965 vanns av Redbergslids IK, som därmed även blev svenska mästare.

Slutställning

Skytteligan
Curt Lignell, IK Heim - 18 matcher, 106 mål

Källor

Fotnoter

Externa länkar

Sport i Sverige 1964
Sport i Sverige 1965
1964/1965
Handbollssäsongen 1964/1965